Хелли (также Хэлли) — несколько английских, немецких и немецко-еврейских фамилий (, , , ).

 Хелли, Питер (род. 1953) — американский художник.
 Хелли, Эдуард (1884—1943) — австрийский математик.
 Хелли - вертолёт из мультсериала Robocar Poli